Victor Henry Hanson  (1876–1945) – amerykański wydawca
 Vic Hanson, Victor Arthur Hanson (1903–1982) – amerykański sportowiec i trener, futbolista koszykarz i baseballista
 Victor Davis Hanson (ur. 1953) – amerykański pisarz i historyk

Zobacz też 
 Victor Hansen